Hedwig bezeichnet:

 Hedwig, Vor- bzw. Nachname
 regionale Bezeichnung für die Heißwecke
 Hedwig (Schiff, 1903), Dampfschlepper
 Hedwig (Schiff, 1913), Schiff der Deutschen Ost-Afrika Linie